Pelym (russisch ) steht für folgende geographische Objekte in Russland:
 Pelym (Fluss), Fluss in Westsibirien

 mehrere Ortschaften:
 Pelym (Swerdlowsk, Pelym), Siedlung städtischen Typs im gleichnamigen Stadtkreis der Oblast Swerdlowsk
 Pelym (Perm), Dorf in der Region Perm
 Pelym (Swerdlowsk, Gari), Dorf im Stadtkreis Gari der Oblast Swerdlowsk

Pelym steht außerdem für:
 einen westlichen Subdialekt des Mansischen, siehe Mansische Sprache
 Pelym (Film), deutsch-russischer Dokumentarfilm (1998) von Andrzej Klamt und Ulrich Rydzewski